

Patronyme 
Eastwood est un nom de famille notamment porté par :
 Anne Eastwood, Haut Commissaire à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation à Monaco
 Alice Eastwood (1859-1953), botaniste américaine.
 Alison Eastwood (1972-), actrice américaine, fille de Clint Eastwood.
 Clint Eastwood (1930-), acteur et réalisateur de cinéma américain.
 Clint Eastwood, musicien jamaïcain.
 Francesca Eastwood (1993-), actrice américaine, fille de Clint Eastwood.
 Freddy Eastwood (1983-), footballeur gallois.
 Jack Eastwood (1908-1995), patineur artistique canadien.
 James Eastwood (1918-), journaliste, scénariste et écrivain britannique, auteur de roman noir, de roman d’espionnage et de novélisation.
 Jayne Eastwood (1946-), actrice canadienne.
 Kyle Eastwood (1968-), musicien de jazz américain, fils de Clint Eastwood.
 Mike Eastwood (né en 1967), joueur canadien de hockey sur glace.
 Scott Eastwood (1986-), acteur américain, fils de Clint Eastwood.

Musique 
Clint Eastwood, est un morceau de Gorillaz sortie en 2001.
Eastwood Guitars, est un fabricant américain de guitares et de basses.
Eastwood, rappeur américain.

Toponymie 
Eastwood (Australie), banlieue de Sydney (Australie) ;
Eastwood (Essex), située dans le comté d'Essex (Angleterre) ;
Eastwood (Nottinghamshire), située dans le Nottinghamshire (Angleterre) ;
Eastwood (Écosse), district écossais dans le Strathclyde ;
Eastwood (Syracuse), quartier de la ville de Syracuse, dans l'État de New York (États-Unis) ;
Eastwood, communauté non-incorporée dans le comté de Baldwin (Alabama).
Eastwood, ville canadienne de l'Ontario.
Eastwood, CDP en Louisiane.

Autre 
Eastwood Rugby Club

Homonymie de patronyme